Squeeze steht für:

 Squeeze (Band), eine englische Band
 Squeeze (Album), ein Album der Band The Velvet Underground
 den Codenamen der Linux-Distribution Debian Version 6.0, siehe Debian#Versionsgeschichte

Siehe auch:
 Squeeze-out, zwangsweises Ausscheiden von Minderheitsaktionären